Apparition ou apparitions peut désigner une apparition, appréhension immédiate, ressentie comme indubitable, claire et directe de la présence de Dieu, du divin, d'un phénomène surnaturel ou d'un message céleste (Ange). On parle également de « songe » ou de « vision ». Dans le christianisme les apparitions les plus fréquentes sont celles liées à la Vierge Marie : on parle alors spécifiquement d'apparition mariale.

Cinéma 
 Apparizione de Jean de Limur sorti en 1943 ;
 The Apparition de Todd Lincoln sorti en 2012.

Littérature 
 Apparition est une nouvelle de Guy de Maupassant publiée en 1883 ;
 L'Apparition est un roman de Didier Van Cauwelaert.

Musique 
 Apparition est une mélodie de Claude Debussy composée en 1884.